Ein Crash Recorder ist

 in der Luftfahrttechnik der englische Begriff für einen Flugschreiber
 in der Kraftfahrzeugtechnik eine Ausführungsform des Unfalldatenspeichers